Hinsdale är namnet på flera platser i USA:
 Hinsdale, Illinois
 Hinsdale, Massachusetts
 Hinsdale, New Hampshire
 Hinsdale, New York